Morales Bermúdez ist der Familienname folgender Personen:

 Francisco Morales Bermúdez (* 1921), peruanischer Politiker, Präsident 1975 bis 1980 
 Remigio Morales Bermúdez (1836–1894), peruanischer General und Politiker, Präsident 1890 bis 1894